Akkoda (montagne) - Catena montuosa giapponese nel nord dell'isola di Honshu.
 11107 Hakkoda - Asteroide de; Sistema Solare.